LN2 est un sigle qui signifie :
 La ligne nouvelle 2 du réseau ferroviaire à grande vitesse français
 Azote liquide, N2 étant le symbole de l'azote, L pour liquide, ce sigle est emprunté à la langue anglaise.